WikiTree est un site de généalogie libre, en réseau social partagé, qui permet aux utilisateurs de rechercher et contribuer à leurs propres arbres familiaux, tout en construisant et en collaborant pour un unique arbre mondial des familles sous un unique modèle. Le site a été créé en 2008 par Chris Whitten, le développeur du site web WikiAnswers, propriété de et hébergé par Interesting.com, Inc. Le site utilise un langage de “balisage wiki" (alimenté par le logiciel MediaWiki) qui offre aux utilisateurs débutants et expérimentés la possibilité de créer et modifier les profils des individus, les catégories et des pages de type “espace libre” (freespace) autour de leur histoire familiale. En , le site WikiTree avait plus de 664,000 membres inscrits et gérait plus de 22 millions de d'individus. GenealogyInTime Magazine a classé WikiTree comme le 15e site de généalogie le plus populaire en .

Code d'Honneur 
Les utilisateurs demandant une adhésion à la communauté WikiTree sont invités à s'engager sur un Code d'Honneur en neuf points qui encourage la collaboration, la précision et l'utilisation des sources et des citations. Courtoisie dans les rapports avec les autres membres, considération de droits d'auteur, et respect de la vie privée d'autrui sont aussi parmi les caractéristiques du Code d'Honneur.

Gestion de la confidentialité 
Le contrôle de la confidentialité de WikiTree permet aux utilisateurs de protéger leurs renseignements personnels, pour leurs proches parents et descendants, tout en offrant la possibilité au public de partager et de collaborer sur des données historiques liées à leurs plus lointains ancêtres. Chaque page concernant un individu est gérée par un ou plusieurs gestionnaires de profil, et d'autres membres qui peuvent être liés ou prêts à partager des renseignements sur cette personne peuvent être ajoutés comme membre de la "Liste de Confiance". Les membres de la Liste de Confiance d'un individu ont un accès complet pour afficher et modifier les détails sur la page, quel que soit le niveau de confidentialité, et toutes les modifications sont enregistrées pour référence future. WikiTree a défini sept différents niveaux de confidentialité.

Un côté original de la nature collaborative de WikiTree, et qui a soulevé une certaine controverse, c'est que les pages des individus qui sont nés il y a plus de 150 ans, ou qui sont décédés il y a plus de 100 ans, sont autorisées à l'édition par tout membre. Cela signifie que les membres qui ont documenté la généalogie de leur famille n'ont aucun moyen d'empêcher les gens qui ne sont pas de la famille de modifier les données de ces membres de la famille. Comme avec toutes les contributions à WikiTree, les membres sont invités à fournir des citations de source pour justifier leurs changements, mais les sources ne sont pas toujours indiquées.

Reconnaissant que, dans certains cas, cette ouverture peut conduire à des ajouts indésirables et injustifiés à la famille mondiale de l'arbre, les dirigeants bénévoles de WikiTree ont créé des procédures de travail avec deux catégories particulières pour les pages des ancêtres. Les membres doivent maintenant passer à un quizz d'auto-évaluation avant de pouvoir modifier les pages de personnes dont l'année de naissance est comprise entre 1500 et 1699, qui correspond du début de la période coloniale en Amérique. Les membres “passent” ce test, démontrant qu'ils ont lu les directives et le manuel d'édition de WikiTree. À partir de , une évaluation plus rigoureuse, basée sur l'expérience généalogique prouvée d'un membre, et sa capacité à travailler en collaboration, est maintenant nécessaire pour modifier les pages des personnes nées à l'avant 1500. Ce processus vise à établir un équilibre entre l'ouverture, l'édition collaborative, le désir de lutter pour l'exactitude historique et la crédibilité au sein de la communauté généalogique.

Caractéristiques 
Le site WikiTree met l'accent sur la construction d'un arbre familial mondial et partagé. Les membres ne s'occupent pas uniquement de leur propres arbres, mais contribuent à un arbre unique et collaboratif. L'objectif du site est d'avoir une unique page par personne, qu'elle soit en vie ou décédée. Les pages dupliquées sont fusionnées, et l'information est regroupée, ce qui relie les différentes branches de la famille dans le processus.

Le site a également une page “Foire Aux Questions” (FAQ) et un forum “de généalogiste à généalogiste” (G2G) qui permet aux utilisateurs d'obtenir des réponses et de l'aide, que ce soit pour des questions généalogiques ou techniques. Un système de Points et de Badges est en place et sont attribués aux membres qui répondent aux questions ou contribuent à la pertinence et la qualité de l'information sur le site. En outre, le site est géré par une équipe de dirigeants bénévoles et de référants qui aident la communauté dans toute une variété de domaines, en particulier en aidant les utilisateurs à améliorer leur utilisation du système.

Projets 
Les dirigeants ont également géré de nombreux projets au sein du site, de façon à organiser des chercheurs selon leurs intérêts particuliers. Parmi les projets en cours, on peut citer : 1776, les Acadiens, les premiers colons européens et les bagnards en Australie, l'aristocratie européenne, la Grande Migration Puritaine (1620-1640), les Clans Écossais, la guerre de sécession américaine, les Présidents américains. Plusieurs de ces projets ont des pages dédiées sur les réseaux sociaux Facebook et Google+ pour informer les membres des événements et des sujets en cours de discussion.

Deux nouveaux projets sur le site sont le projet "Cimetières" et le projet "Cousinade Mondiale" (Global Family Reunion), qui se rattache à un évenement généalogique mondial réalisé par l'auteur A. J. Jacobs. Cette réunion a eu lieu au New York Hall of Science, situé à Flushing Meadows-Corona Park, Queens, le . Le site propose également un blog qui met en avant les pages les plus visitées : le “Profil de la Semaine” et la “Photo de la Semaine”. Les membres Actifs sont invités à voter pour élire les meilleures contributions dans chaque catégorie.

Importation de fichier GEDCOM et mise en correspondance 
Les utilisateurs peuvent importer, grâce à des fichiers numériques généalogiques (format GEDCOM), les données qu'ils ont recueillies lors de leurs recherches personnelles ou à partir de leurs souvenirs, ainsi que celles disponibles ailleurs sur internet et non protégées par des droits d'auteur. Une fois que le fichier GEDCOM de l'utilisateur est téléchargé, l'outil WikiTree "GEDCompare" compare les données contenues dans le fichier et identifie les correspondances avec les pages existantes de Wikitree, permettant aux utilisateurs de découvrir plus de détails au sujet de leurs ancêtres qui ont déjà été saisis par les autres, et en éliminant la possibilité de création d'individus dupliqués.

Des Tests d'ADN et de Confirmation 
WikiTree encourage la généalogie à partir de tests ADN grâce à son outil "DNA Ancestry Confirlation Aid" (ACA, validation des ancêtres grâce à l'ADN), outil qui permet à ses membres de télécharger les résultats de leur chromosome Y (Y-ADN) et de l'ADN mitochondrial à des fins scientifiques confirmant les relations paternelle (mâle) et maternelle (femelle) au sein de leur arbre généalogique. L'ACA est conçu pour :
 confirmer ou de rejeter les relations paternelle et maternelle sur les cinq dernières générations (lorsque les résultats des tests d'ADN sont disponibles pour les autres membres de la famille) ;
 donner une liste de tests d'ADN pertinents susceptibles d'aider dans la confirmation des relations pour les membres de la famille qui n'ont pas été testés ;
 montrer quelles relations ont déjà été confirmées (via les commentaires fournis par d'autres parents testés) ;
 identifier les membres de la famille devant prendre le tests afin de confirmer ou de rejeter de telles relations ;
 aider à la recherche de ressources et d'autres informations utiles.
D'autres fonctionnalités et détails sur ces outils liés aux tests ADN sont discutés sur la page wiki de la International Society of Genetic Genealogy.

Langues utilisées 
WikiTree est essentiellement rédigé en anglais, par contre l'aide (Help) est régulièrement traduite par les communautés d'utilisateurs concernés.

Par exemple, sur la page "Help:About WikiTree", nous pouvons voir celle-ci traduite en allemand, français, et néerlandais.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège à New York
Site web de généalogie